Shawn Heins (né le  à Eganville en Ontario) est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur 

Il fut le capitaine de Fribourg-Gottéron durant la saison 2009/10. Il est sous contrat avec cette équipe.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1991-1992|| Petes de Peterborough|| LHO|| 49|| 1|| 1|| 2|| 73|| 7|| 0|| 0|| 0|| 5
|-
| rowspan="2"|1992-1993|| Petes de Peterborough||  LHO|| 5|| 0|| 0|| 0|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Spitfires de Windsor||  LHO|| 53|| 7|| 10|| 17|| 107|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Mysticks de Mobile || ECHL|| 62|| 7|| 20|| 27|| 152|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Oilers du Cap-Breton|| LAH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1996-1997|| Mysticks de Mobile ||  ECHL|| 56|| 6|| 17|| 23|| 253|| 3|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 1996-1997|| Blades de Kansas City|| LIH|| 6|| 0|| 0|| 0|| 9|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1997-1998|| Blades de Kansas City||  LIH|| 82|| 22|| 28|| 50|| 303|| 11|| 1|| 0|| 1|| 49
|-
| 1998-1999|| Sharks de San José|| LNH|| 5|| 0|| 0|| 0|| 13|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Thoroughblades du Kentucky||  LAH|| 18|| 2|| 2|| 4|| 108|| 12|| 2|| 7|| 9|| 10
|-
| 1998-1999|| Équipe Canada|| Intl|| 36|| 5|| 16|| 21|| 66|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Thoroughblades du Kentucky||  LAH|| 69|| 11|| 52|| 63|| 238|| 9|| 3|| 3|| 6|| 44
|-
| 1999-2000|| Sharks de San José|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Sharks de San José|| LNH|| 38|| 3|| 4|| 7|| 57|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2001-2002|| Sharks de San José|| LNH|| 17|| 0|| 2|| 2|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"| 2002-2003|| Sharks de San José|| LNH|| 20|| 0|| 1|| 1|| 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Penguins de Pittsburgh|| LNH|| 27|| 1|| 1|| 2|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Wolves de Chicago||  LAH|| 58|| 12|| 19|| 31|| 120|| 10|| 1|| 5|| 6|| 44
|-
| 2003-2004|| Thrashers d'Atlanta|| LNH|| 17|| 0|| 4|| 4|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Eisbären Berlin|| DEL|| 49|| 6|| 21|| 27|| 142|| 11|| 3|| 4|| 7|| 24
|-
| 2005-2006|| Scorpions de Hanovre|| DEL || 43|| 11|| 17|| 28|| 196|| 10|| 1|| 4|| 5|| 38
|-
|rowspan="2"|2006-2007||HC Bâle || LNA || 15 || 0 || 4 || 4 || 67 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Fribourg-Gottéron|| LNA || 41|| 6|| 17|| 23|| 127|| 4|| 1|| 4|| 5|| 6
|- 
| 2007-2008|| HC Fribourg-Gottéron||  LNA|| 41|| 9|| 18|| 27|| 84||11 || 1||5 ||6 ||12 
|-
| 2008-2009|| HC Fribourg-Gottéron||  LNA|| 47|| 11|| 20|| 31|| 174||10 ||0 ||1 ||1 ||31 
|- 
| 2009-2010|| HC Fribourg-Gottéron||  LNA|| 48|| 9|| 26|| 35|| 78|| 3|| 1|| 1|| 2||29 
|-
| 2010-2011|| HC Fribourg-Gottéron||  LNA|| 50|| 6|| 21|| 27|| 121|| 4|| 1|| 2|| 3||4 
|-
|2011-2012 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA|| 39 || 4 || 12 || 16 || 69 || 11 || 0 || 3 || 3 || 8 
|-
|2012-2013 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA|| 36 || 1 || 8 || 9 || 52 || 14 || 1 || 2 || 3 || 32

| 125|| 4|| 12|| 16|| 154|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0

| 146|| 25|| 73|| 98|| 466|| 31|| 6|| 15|| 21|| 98

| 88|| 22|| 28|| 50|| 312|| 11|| 1|| 0|| 1|| 49

| 118|| 13|| 37|| 50|| 405|| 3|| 0|| 2|| 2|| 2

| 92|| 17|| 38|| 55|| 338|| 21|| 4|| 8|| 12|| 62

| 302|| 46|| 122|| 168|| 765|| 57|| 5|| 18|| 23|| 122

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en décembre 1973
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Petes de Peterborough
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des Mysticks de Mobile
Joueur des Oilers du Cap-Breton
Joueur des Blades de Kansas City
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Thoroughblades du Kentucky
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur des Hannover Scorpions
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché